Клаусура 1996 () — вторая половина 66-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1995/96 на rsssf.com 

1996
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1996 году